Ачалой — покинутое село в Чеберлоевском районе Чеченской Республики.

Население

География 
Аул расположен на левом берегу реки Ачалойн-ахк, к юго-востоку от районного центра Шаро-Аргун.

Ближайшие населённые пункты: на севере — бывший аул  Арапоаул, на северо-западе — бывшие аулы Бакинаул и Чуреймохк, на северо-востоке — бывшие аулы Бекейаул, Мамонаул и Пэтэаул, на юго-западе — бывшие аулы Батыйаул, Чубах-Кенерой и село Нохчи-Келой, на юго-востоке — бывший аул Кулой и село Ари-Аул.

История 

Примерно в одном километре двигаясь по плоскогорью от села Ачало, располагается древняя полуразрушенная боевая башня Ачало.

Примечания

Литература

Литература 
 В. И. Марковин Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957—1965 гг.) //сборник Северный Кавказ в древности и в средние века Москва, 1980 М. с. 258—259.

Исчезнувшие населённые пункты Чеберлоевского района